

Patronyme 

 Nicolas-Étienne Quatremère (1751-1794), échevin parisien ;
 Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy (1755-1849), archéologue, philosophe, critique d'art et homme politique. 
 Denis-Bernard Quatremère d'Isjonval (1754-1830), frère aîné du précédent, physicien français ;
 Jean-Nicolas Quatremère de Roissy (1754-1834), cousin des précédents, écrivain français ;
 Étienne Marc Quatremère (1782-1857), orientaliste français.